Pont-l'Abbé peut faire référence à : 

 Pont-l'Abbé, une commune française du Finistère.
 Pont-l'Abbé-d'Arnoult,  une commune française de Charente-Maritime.
 Pont-l'Abbé, un gros hameau, à cheval sur les communes de Picauville et  d'Étienville dans le nord de la Manche qui fut au Moyen Âge une sergenterie.

Voir aussi 
 Canton de Pont-l'Abbé, division administrative française de la Région Bretagne. 
 Seigneurie de Pont-l'Abbé, qui s'étendait autrefois sur 14 paroisses en Bretagne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France